Margot Moschetti (née en 1994), coureuse cycliste franco-monégasque.
 Matteo Moschetti (né en 1996), coureur cycliste italien.